Jean-Christophe Kerdelhué, né le 26 novembre 1962, est un entrepreneur français spécialisé dans le domaine de l’énergie.

Biographie 
Jean-Christophe Kerdelhué débute sa carrière au sein de la Compagnie Générale des Eaux (Veolia), puis rejoint la société SIIF Energies devenue EDF Renouvelables, où il occupe successivement les postes de directeur de projet et de conseiller du président avant de devenir directeur général des territoires d’outre-mer en 2000.

Parcours entrepreneurial 
En 2007, Jean-Christophe Kerdelhué fonde sa société, NW, dédiée à la transition énergétique, qui se concentre sur le développement et l’exploitation de sites de production d’énergies renouvelables.

En 2018, il crée la filiale NW Storm dédiée au domaine du stockage d’électricité et de la mobilité électrique : il développe un hub haute puissance avec une solution de stockage d’énergie (JBox), pour l’équilibre du réseau électrique, et une recharge haute puissance pour véhicules électriques d’une puissance de 320 kW (IECharge). Cette alliance est brevetée au niveau mondial.

En 2020, il réalise sa première levée de fonds auprès de RGreen pour un montant de 35 millions d’euros. En juillet 2022, il est suivi par RGreen dans une deuxième augmentation de capital pour un montant de 300M€, via sa filiale NW Storm.

En 2022, l’entreprise de Jean-Christophe Kerdelhué est valorisée 1,5 milliard d’euros et devient la première licorne française de la transition énergétique.

Jean-Christophe Kerdelhué reste le Président Exécutif et l’actionnaire majoritaire (60%) de NW, qui compte une centaine de collaborateurs.

Son entreprise fait partie de la French Tech (Next 40), de la GreenTech et est labellisée Solar Impulse

L'entrepreneur vise désormais une extension en Europe et aux Etats-Unis.

Références 

Personnalité française du monde des affaires